Manrico Ducceschi, résistant italien.
Maria Ducceschi, actrice, auteur et artiste peintre française.
Raffaello Ducceschi, athlète italien.